ALBA se može odnositi na:

 Bolivarska alternativa za Ameriku, organizacija
 Alba (poezija), žanr